Tillmanns ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Tillmanns (* 1972), deutsche Schriftstellerin
 Kathrin Tillmanns (* 1968), deutsche Fotografin und Medienwissenschaftlerin
 Kerstin Tillmanns (* 1968), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Markus Tillmanns (* 1975), deutscher Fantasy- und Krimi-Autor
 Robert Tillmanns (1896–1955), deutscher Politiker (CDU)
 Robert Hermann Tillmanns (1844–1927), deutscher Chirurg
 Urs Tillmanns (* 1945), Schweizer Fotograf und Fachpublizist

Siehe auch:
 Tillemans
 Tillmans
 Tilman
 Tillman